Prva nogometna liga Republike Srpske je svoje posljednje izdanje kao prvi rang takmičenja imala u sezoni 2001./02. Za sezonu 2002./03. je formirana jedinstvena Premijer liga Bosne i Hercegovine od klubova Premijer lige Federacije BiH i Prve lige Republike Srpske, te je nakon toga Prva nogometna liga Republike Srpske postala ligom drugog ranga. Posljednji prvak Prve lige Republike Srpske kao prvog ranga takmičenja je bio Leotar iz Trebinja.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2001./02.
 claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovina - 1. rang nogometnog prvenstva 2001.-2010. 

2001-02
 RS 1